Ukonsaari kan syfta på:

Finland

1. Ukonsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,82, long 26,61), ö i Hirvensalmi,  (2 ha)
2. Ukonsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,79, long 29,03), ö i Nyslott,  (1 ha)
3. Ukonsaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,43, long 28,19), ö i Leppävirta, 
4. Ukonsaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,24, long 28,36), ö i Varkaus,  (4 ha)
5. Ukonsaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax), ö i Suonenjoki,  (7 ha)
6. Ukonsaari (ö i Kajanaland, Kajana), ö i Sotkamo,  (1 ha)
7. Ukonsaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä), ö i Kuhmois,  (1 ha)
8. Ukonsaari (ö i Mellersta Österbotten), ö i Perho,  (1 ha)
9. Ukonsaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski, lat 62,67, long 25,82), ö i Äänekoski,  (2 ha)
10. Kuojärvi, ö i Sankt Michel,  (34 ha)
11. Ukonsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,61, long 27,31), ö i Sankt Michel,  (1 ha)
12. Ukonsaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 61,88, long 27,88), ö i Jockas,  (6 ha)
13. Ukonsaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,67, long 28,23), ö i Kuopio,  (2 ha)
14. Ukonsaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,00, long 28,71), ö i Kaavi,  (1 ha)
15. Ukonsaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,92, long 29,66), ö i Kontiolax,  (12 ha)
16. Ukonsaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,89, long 28,97), ö i Kaavi,  (2 ha)
17. Ukonsaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,26, long 28,53), ö i Rautavaara,  (3 ha)
18. Ukonsaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,69, long 30,40), ö i Joensuu,  (5 ha)
19. Ukonsaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,22, long 27,64), ö i Savitaipale,  (13 ha)
20. Ukonsaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala), ö i Lieksa,  (11 ha)
21. Ukonsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,51, long 27,61), ö i Sankt Michel,  (4 ha)
22. Ukonsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,57, long 27,73), ö i Sankt Michel,  (1 ha)
23. Ukonsaari (ö i Södra Karelen, Imatra, lat 61,27, long 28,71), ö i Ruokolax,  (1 ha)
24. Ukonsaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa), ö i Joutsa,  (3 ha)
25. Ukonsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,39, long 27,92), ö i Puumala,  (50 ha)
26. Ukonsaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,10, long 28,35), ö i Kuopio,  (1 ha)
27. Ukonsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,13, long 28,88), ö i Enonkoski,  (14 ha)
28. Ukonsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,19, long 29,22), ö i Nyslott,  (2 ha)
29. Ukonsaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,16, long 29,64), ö i Kides,  (2 ha)
30. Ukonsaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,16, long 29,78), ö i Kides,  (1 ha)
31. Pitkäjärvi (sjö i S:t Michel, Södra Savolax, 61,94 N, 27,34 Ö), ö i Sankt Michel,  (80 ha)
32. Ukonsaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari), ö i Kivijärvi,  (1 ha)
33. Ukonsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,82, long 28,38), ö i Sulkava,  (1 ha)
34. Ukonsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,52, long 28,54), ö i Puumala, 
35. Latvajärvi (sjö i Rautjärvi, Södra Karelen), ö i Rautjärvi,  (84 ha)
36. Ukonsaari (ö i Kulkemus), ö i Sulkava,  (12 ha)

Se även
Ukonkivi, även Ukonsaari, 
Ukkosaari